O Valentão Bombachudo foi o primeiro álbum musical em formato de LP gravado, em 1978, pelo conjunto gaúcho Os Monarcas.

Faixas
"O Valentão Bombachudo"
"Largando Brasa"
"Meu Recado"
"Fandango de Campanha"
"Namorado Antigo"
"Queixo Duro"
"Quero Amor Quero Carinho"
"Rodamão"
"Rancho Abandonado"
"El Torito"
"Mesmo Caminho"
"Os Monarcas no Kerbb"

Álbuns de 1978
Álbuns de Os Monarcas
Álbuns em língua portuguesa